Вшеховице могу бити:

 Вшеховице (Преров), насељено мјесто у округу Преров, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Вшеховице (Брно-околина), насељено мјесто у округу Брно-околина, Јужноморавски крај, Чешка Република